Unterdörfel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Unterdörfel, deutscher Eishockeyspieler (SG Frankenhausen)
 André Unterdörfel (* 1978), deutscher Eisschnellläufer
 Werner Unterdörfel (1951–2010), deutscher Eisschnelllauf-Trainer
 Wolfgang Unterdörfel, deutscher Eishockeyspieler (SC Dynamo Berlin)